Полосатое счастье:
 Полосатое счастье — российский телесериал 2012 года.
 Полосатое счастье — российский фильм 2010 года.